

Ернестинув — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ернестинув — село в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ернестинув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства